Автодорога Р-65  - автомобильная дорога регионального значения на территории Украины. 

Проходит по территории Черниговской и Сумской областей через: Семеновку, Новгород-Северский, Шостку и Глухов.

Общая длина
Общая длина автодороги Николаевка - Шостка - Катериновка составляет 152 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги  :

Примечания

Ссылки